Mrzygłód (gromada w powiecie myszkowskim)
 Mrzygłód (gromada w powiecie sanockim) (sanocki / bieszczadzki)